Nefertiti album Milesa Davisa wydany w 1967 roku.

Utwory

Strona pierwsza

Strona druga

Wykonawcy 
 Miles Davis - trąbka 
 Wayne Shorter - saksofon tenorowy
 Herbie Hancock - fortepian
 Ron Carter - kontrabas 
 Tony Williams - perkusja

Przypisy

Bibliografia 
 album Nefertiti na www.discogs.com 
 album Nefertiti na 100greatestjazzalbums.blogspot.com

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy Milesa Davisa
Albumy Columbia Records